Avellino bezeichnet:

 Avellino. italienische Stadt
 Provinz Avellino, italienische Provinz
 eine italienische Fußballmannschaft, siehe US Avellino 1912
 die Avellino-Eruption, ein prähistorischer Ausbruch (um 1775 v. Chr.) des Vesuves

Avellino ist der Familienname von:
 Andreas Avellino (1521–1608), italienischer Mönch und Ordensgeneral
 Francesco Maria Avellino (1778–1850), italienischer Archäologe

Siehe auch:

 Hornhautdystrophie Typ Avellino, eine Form der granulären Hornhautdystrophie